Die Saison 1946/47 war die vierte Spielzeit der mexikanischen Profifußball-Liga, die zu dieser Zeit noch unter dem Begriff Liga Mayor firmierte.

Veränderungen 
Nachdem es in den beiden vorangegangenen Spielzeiten jeweils drei Neuzugänge, aber keine Abgänger, gegeben hatte, gab es nach der Saison 1945/46, die mit 16 Mannschaften ausgetragen wurde, erstmals einen Abgang. Der infolge eines Unfalls arg gebeutelte CF Monterrey hatte sich nach der vorangegangenen Saison zurückgezogen und es war kein weiterer Verein hinzugekommen, so dass die Saison 1946/47 mit insgesamt 15 Mannschaften ausgetragen wurde.

Rekorde 
 Meiste Tore in einem Spiel:  Atlas – América 9:2 am 3. November 1946
 Höchster Sieg:  León – Marte 9:1 am 4. Mai 1947
 Höchste Auswärtssiege:  Marte – Atlas 0:5 am 15. September 1946  Moctezuma – Veracruz 1:6 am 22. Dezember 1946  Moctezuma – León 2:7 am 20. Oktober 1946  San Sebastián – León 2:7 am 13. April 1947
 Spieler mit den meisten Toren:  Torschützenkönig wurde Adalberto López vom Club León, der insgesamt 33 Treffer erzielte; darunter jeweils fünf bei den vorgenannten Kantersiegen gegen Marte (9:1) und Moctezuma (7:2).

Gesamtjahrestabelle 1946/47 

|}

Kreuztabelle zur Saison 1946/47 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, ein jeweils dreistelliges Kürzel für die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Siehe auch 
 Liga MX

Weblinks 
 Die Saison 1946/47 der mexikanischen Primera División bei RSSSF.com 

1946
Fußballsaison 1946/47